Ogre Battle (Queen), een nummer van Queen uit 1973
 Ogre Battle: The March of the Black Queen, een spel van PlayStation uit 1994
 Ogre Battle 64: Person of Lordly Caliber, een spel van Nintendo uit 2000